Blankenfelde può riferirsi a:

 Blankenfelde – frazione del comune di Blankenfelde-Mahlow nel Brandeburgo
 Blankenfelde – quartiere della città di Berlino